Ostertag ist der Name folgender Personen:

 Ostertag von Lustnau (um 1400), württembergischer Adliger

Ostertag ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Friedrich Thomas Ostertag (1808–1872), deutscher Maler und Burgenforscher
 Adolf Ostertag (* 1939), deutscher Politiker (SPD)
 Benno Ostertag (1892–1956), deutscher Rechtsanwalt und Notar
 Berthold Ostertag (1895–1975), deutscher Pathologe 
 Bob Ostertag (* 1957), US-amerikanischer Klangkünstler und Komponist
 Carl von Ostertag-Siegle (1860–1924), deutscher Unternehmer
 Christian Ostertag (* 1963), deutscher Violinist
 Florian Ostertag (* 1980), deutscher Singer-Songwriter
 Fritz Ostertag (Jurist) (1868–1948), Schweizer Jurist, Bundesrichter
 Fritz Ostertag (Musiker) (1913–2006), Schweizer Pianist und Akkordeonist
 Fritz Ostertag (Architekt) (1930–2010), Schweizer Architekt
 Georg Adam Ostertag (1675–1743), deutscher Scharfrichter
 Greg Ostertag (* 1973), US-amerikanischer Basketballspieler
 Harold C. Ostertag (1896–1985), US-amerikanischer Politiker
 Heiger Ostertag (* 1953), deutscher Schriftsteller und Historiker
 Johann Friedrich Ostertag (1803–1885), deutscher Pfarrer und Schriftsteller
 Johann Philipp Ostertag (1734–1801), deutscher evangelischer Theologe, Pädagoge, Philologe und Mathematiker
 Julia Ostertag (* 1970), deutsche Filmregisseurin und Filmproduzentin
 Klemens Ostertag (1922–2022), deutscher Fußballspieler
 Marcel Ostertag (* 1979), deutscher Modedesigner
 Martin Ostertag (* 1943), deutscher Cellist und Musikpädagoge
 Paul Ostertag (1864–1938), Schweizer Maschinenbauingenieur
 Reinhart Ostertag (1913–1994), deutscher Flottillenadmiral der Bundesmarine
 Robert von Ostertag (1864–1940), deutscher Veterinär

 Sara Ostertag (* 1985), österreichische Theaterregisseurin
 Sébastien Ostertag (* 1979), französischer Handballspieler
 Valentin Ostertag (um 1450–1507), deutscher Jurist
 Wolfram Ostertag (1937–2010), deutscher Genetiker

Siehe auch: